Дми́трий Корне́ев:

 Корнеев, Дмитрий Анатольевич (род. 1967) — советский и российский футболист.
 Корнеев, Дмитрий Николаевич (род. 1934) — советский футболист и тренер.